Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Rosol e Jan Vacek che hanno battuto in finale Michal Mertiňák e Jean-Claude Scherrer 7-5, 7-64.

Teste di serie 

 Jordan Kerr /  David Škoch (semifinali)
 Rik De Voest /  Łukasz Kubot (semifinali)

 Michal Mertiňák /  Jean-Claude Scherrer (finale)
 Tomasz Bednarek /  Frank Moser (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2007